Şirvan steht für:

 Şirvan, Stadt mit Rayonstatus in Aserbaidschan
 Şirvan (Siirt), Stadt und Landkreis in der Provinz Siirt, Türkei

Siehe auch:
 Shirvan